R172 ou R-172 peut faire référence à :
 Mercedes-Benz SLK (R172), troisième génération de la Mercedes-Benz Classe SLK ;
 Route québécoise 172 (R-172), reliant Alma à Tadoussac.